Кряково — Деревня в Дорогобужском районе Смоленской области России. Входит в состав Ушаковского сельского поселения. 
Население — 2 жителя (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 30 км к юго-востоку от Дорогобужа, в 32 км восточнее автодороги  Сафоново — Рославль. В 33 км южнее от деревни находится железнодорожная станция О.п. 475-й км на линии Смоленск-Сухиничи.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Дорогобужского района